Wangdü Pʽodrang – dystrykt w Bhutanie
 Wangdü Pʽodrang – miasto w Bhutanie, stolica dystryktu o tej samej nazwie